Judo na Igrzyskach Afrykańskich 1978 odbywały się w lipcu w Algierze.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Bibliografia 
 Dane na Todor66.com

Judo na igrzyskach afrykańskich
1978 w sporcie